Billy MacKinnon ist der Name folgender Personen:

* Billy MacKinnon (Fußballspieler) (William Muir MacKinnon; 1852–1942), schottischer Fußballspieler
 Billy MacKinnon (Filmproduzent) (William MacKinnon; * 1953), schottischer Filmproduzent